Лас Талегас има више значења:

 Лас Талегас, Анастасио Басалдуа Нијето (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Талегас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику